Pisetschna bezeichnet

die Gemeinde Písečná u Jablunkova, Tschechien
die Gemeinde Písečné, Tschechien